Кронбергер () — немецкая и еврейская фамилия.

Известные носители 
 Кронбергер, Карл (, 1841—1921) — австрийский художник.
 Кронбергер, Лили (, 1890—1974) — венгерская фигуристка. Четырёхкратная чемпионка мира. Первый чемпион мира из Венгрии.
 Кронбергер, Лука (род. 2002) — австрийский футболист.
 Кронбергер, Максимилиан (, 1886—1904) — немецкий поэт-символист, входивший в круг Стефана Георге.
 Кронбергер, Петра (, род. 1969) — австрийская горнолыжница.
 Кронбергер, Ханс (, 1951—2018) — австрийский политик.

См. также 
 Кронберг (фамилия)
 Кромбергер
 Кромберг